Autotrader Echopark Automotive 500  är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 334 varv (501 miles 806,281 km) på den 1,5 långa ovalbanan Texas Motor Speedway i Fort Worth i Texas i USA. Loppet har körts årligen sedan 2005 och är ett av två Nascar-Cup-lopp som årligen körs på Texas Motor Speedway, det andra är O'Reilly Auto Parts 500.

Tidigare namn 
 Dickies 500 (2005-2009)
 AAA Texas 500 (2010-2019)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras under gulflagg.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Texas
Återkommande sportevenemang med premiär 2005